Lycée Bellevue désigne :
 Le lycée Bellevue d'Albi.
 Le lycée de Bellevue de Fort-de-France.
 Le lycée Bellevue de Saintes.
 Le lycée Bellevue du Mans.
 Le lycée Bellevue de Toulouse.